L'Amérique andine est constituée des États situés en partie sur la cordillère des Andes : Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Venezuela et Argentine.

Article connexe
 Communauté andine des nations

Bibliographie 
 Cunill, P., L'Amérique andine, P.U.F., 1966, 308 pp. (compte-rendu de lecture par Jean Robert, revue Norois, 1967, vol. 54, )

Amérique latine
Amérique du Sud